Kim Eun-jung (voetballer)
 Kim Eun-jung (curlingspeelster)
 Kim Eun-jung (hardloper)